Fock bezeichnet:

 Fock (Segel), ein Vorsegel
 Gorch Fock (Schiff, 1917), ein Vorpostenboot der Kaiserlichen Marine
 Gorch Fock (Schiff, 1933), ein deutsches Segelschulschiff
 Gorch Fock (Schiff, 1958), ein Segelschulschiff der Deutschen Marine

Fock ist der Familienname folgender Personen:
 Bror Fock (1888–1964), schwedischer Leichtathlet
 Dirk Fock (1858–1941), niederländischer Politiker
 Dirk Fock (Dirigent) (1886–1973), niederländischer Dirigent und Komponist
 Ernst Fock (1883–1967), deutscher Pädagoge und Schulbuchautor
 Gorch Fock (Schriftsteller) (eigentlich Johann Wilhelm Kinau; 1880–1916), deutscher Schriftsteller
 Gustav Fock (Verleger) (1854–1910), deutscher Verleger und Antiquariatsbuchhändler
 Gustav Fock (1893–1974), deutscher Musikwissenschaftler und Organologe
 Hermann Fock (1634–1701), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Hinnerk Fock (* 1943), deutscher Politiker (FDP)
 Jan-Hinrich Fock (* 1946), deutscher Politiker (SPD)
 Jenő Fock (1916–2001), ungarischer Politiker (USAP)
 Johann Georg Fock (1757–1835), dänischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Josephine Fock (* 1965), dänische Politikerin
 Klaus Fock (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Manfred Fock (* 1943), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Michael Fock (* 1958), deutscher Jurist und Präsident des Landessozialgerichts
 Otto Fock (1819–1872), deutscher Theologe und Historiker
 Wladimir Alexandrowitsch Fock (1898–1974), russischer Physiker
sowie
 Friedrich von Brucken gen. Baron von Fock (1801–1872), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Vock
 Focke
 Fockraum
 Fock-Zustand
 Fok
 Fogg
 Fog
 FOC